Chevalier errant peut faire référence à :

Le chevalier errant, un personnage légendaire et chevaleresque du Moyen Âge et de la Renaissance,
Le chevalier errant, une espèce d'oiseau.

Œuvres 
Chevalier errant (2011), un roman de John Jackson Miller.

Voir aussi